Blood In Blood Out, alias Bound by Honor, een film uit 1993
 Blood In, Blood Out (Axe Murder Boyz), een album van de Axe Murder Boyz uit 2006
 Blood In, Blood Out (Exodus), een album van Exodus uit 2014